Promocions i Publicacions Universitàries, empresa editorial amb seu a Barcelona
 Peace Pledge Union, organització no governamental pacifista britànica